Электро-индастриал (, также используется название электро ( (не путать с одноимённым поджанром танцевальной музыки)) — музыкальный жанр, возникший в 1980-х годах преимущественно в Канаде и странах Бенилюкса в результате взаимного влияния направления EBM и других жанров постиндастриала и развивавшийся в конце 1980-х и первой половине 1990-х годов. Кроме прямоты музыкальных структур, унаследованных от EBM, и методов построения композиций, взятых из классического индастриала, электро-индастриал характерен наличием глубокого, многослойного и сложного звука. Первопроходцами в данном жанре считаются группы Skinny Puppy и Front Line Assembly. В 1990-х годах от жанра ответвились направления дарк-электро и аггротек. Фан-база данного жанра плотно связана с субкультурой риветхедов.

После того, как движение EBM сошло на нет в начале 90-х годов, электро-индастриал наращивал темпы своей популярности на международной клубной сцене. В отличие от откровенно синтетического звучания EBM, электро-индустриальные группы используют более резкие по звучанию ударные и дисторшированный, искажённый, или даже искусственный вокал. В отличие от индастриал-рока и индастриал-метала, электро-индастриал-группы используют сравнительно немного гитарного звучания (если оно вообще присутствует). Для жанра характерна лирика с дистопическими мотивами.

Исполнители 

 Abscess
 Allied Vision
 Brain Leisure
 Clock DVA
 Controlled Fusion
 Decoded Feedback
 Depressive Disorder
 Digital Blood
 Electro Assassin
 Fix8:Sed8
 Forma Tadre
 Front Line Assembly
 GGFH
 Haujobb
 Headscan
 In Strict Confidence
 Index AI
 Individual Totem
 Interlace
 Kalte Farben
 KIFOTH
 Lassigue Bendthaus
 Leæther Strip
 Mentallo and the Fixer
 Mindless Faith
 Neon Cage Experiment
 New Mind
 Numb
 NVMPH
 Object
 Pail
 Pain Station
 Plastic Assault
 Plastic Noise Experience
 Psyclon Nine
 Pulse Legion
 Putrefy Factor 7
 Pygmy Children
 Pyrroline
 Skinny Puppy
 Skorbut
 System Der Dinge
 T.H.D.
 Terminal State
 The-Pulsar
 Velvet Acid Christ
 Wumpscut
 X-Marks the Pedwalk
 Xorcist
 Zentriert ins Antlitz
 Биопсихоз

Примечания

Ссылки 
 

Индастриал